Madroño kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Madroño, Querétaro Arteaga, ort, Jalpan de Serra, 
 Madroño, Veracruz, ort, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Spanien 

 Madroño (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar